Tiến Thắng (Bắc Giang)
 Tiến Thắng (Hà Nam)
 Tiến Thắng (Hanoi)